Die Premier League 2015/16 war die 24. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 117. Erstligasaison im englischen Fußball. Die Saison begann am 8. August 2015. Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison, am 2. Mai 2016, stand Leicester City rechnerisch als englischer Meister fest.

Stadien

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Saisonstatistiken

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Torvorlagengeberliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Die Meistermannschaft von Leicester City 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2015/16. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Ritchie De Laet (12/1) verließ den Verein während der Saison.

Weblinks 
 England 2015-16 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16